In mijn bloed (album van Roxeanne Hazes), een album van Roxeanne Hazes uit 2017
 In mijn bloed (lied van Roxeanne Hazes), een lied van Roxeanne Hazes uit 2017
 In m'n bloed, een lied van Snelle uit 2021